UNDAC steht als Abkürzung für:

 UNDAC (UN), Katastrophenerkundungs- und Koordinierungsteams der Vereinten Nationen
 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, staatliche peruanische Universität

UNDAC